Fritz Lewy ist der Name folgender Personen:

* Fritz Lewy (Grafiker) (auch Fred Lewy; 1893–1950), deutscher Maler, Grafiker, Bühnenbildner und Kunstlehrer 
 Fritz Lewy (Statistiker) (auch Frederico Levy und Fred L. Lynn; 1900/1901–1990), deutscher Soziologe, Statistiker und Journalist 

Siehe auch:
 Friedrich H. Lewy (1885–1950), deutsch-amerikanischer Neurologe